Die Metropolitanstadt Turin () ist eine Gebietskörperschaft in der italienischen Region Piemont. Verwaltungssitz der Metropolitanstadt ist die Stadt Turin.

Die Metropolitanstadt Turin besteht seit dem 1. Januar 2015 als Rechtsnachfolgerin der Provinz Turin (italienisch Provincia di Torino), auf deren ehemaligem Gebiet sie sich erstreckt.

Größte Gemeinden 
(Stand: 31. Dez. 2013)

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Turin
Verwaltungsgliederung (Piemont)